Геворг Арутюнян:
 Арутюнян, Геворг Давидович (род. 1981) — армянский шахматист, гроссмейстер.
 Арутюнян, Геворг Карленович (род. 1997) — российский футболист.
 Арутюнян, Геворг Сагателович (1928—2002) — советский и армянский театральный деятель, писатель, драматург, сценарист.